Les écoles d’informatique françaises sont nombreuses.  assiste ces dernières années à une multiplication des écoles d'informatique en France. Pour cause, la transformation numérique des entreprises est un enjeu majeur : le secteur de l’informatique recrute et particulièrement parmi les jeunes diplômés.

Présentation

Post-bac 
Certaines écoles en informatique sont accessibles directement après l’obtention du baccalauréat. Pour la plupart des écoles d’ingénieurs spécialisées en informatique, il est nécessaire de passer par la plateforme d’admission admission post bac. Pour d’autres écoles d’informatique, les candidats doivent passer par la case « concours ». Les écoles post bac se déroulent en cinq ans.

Post-prépa 
Certaines écoles sont accessibles après un premier cursus en classes préparatoires. Les classes préparatoires sont souvent très sélectives mais permettent l'accès à des écoles de renom par la suite. Les écoles post prépa se déroulent en trois ou quatre ans.

Admission parallèle 
Les étudiants ayant validé ou étant sur le point de valider leur bac+2, bac+3, ou bac+4, peuvent intégrer les écoles d'informatique en , , ou . Ceci est possible par des concours communs organisés par des écoles ou par simple dépôt de candidature.

Enseignements 

Le cursus en école d'informatique peut être suivi en alternance, à distance ou en présentiel. Les étudiants en écoles d'informatique acquièrent des savoirs dans de nombreux domaines tels que les langages de programmation (C, C++, UNIX, SCRIPT, JAVA, PHP), la culture informatique, le multimédia, l'infographie, l'intelligence artificielle, etc. La robotique est également désormais fréquemment enseignée. L'informatique est un secteur en constante évolution et de nouveaux enseignements sont susceptibles d'être intégrés aux programmes des écoles spécialisées.

Débouchés 

Les débouchés sont très divers selon la spécialité choisie par l'étudiant.

Notes et références 

École
Enseignement de l'informatique